Зоубек () — чешская фамилия. Известные носители:

 Зоубек, Владимир (1903—1995) — чешский геолог.
 Зоубек, Ольбрам (1926—2017) — чешский скульптор и реставратор.